De marathon van de mannen op de Olympische Spelen van 2004 vond plaats op 29 augustus 2004 in de straten van Athene. De straten waren opnieuw geschilderd, waardoor het wegdek voor de atleten er pico bello bij lag. Ook was het weer die dag gunstig gestemd.

Net als bij de vorige Spelen was de marathon het afsluitende evenement.

Incident 
Tijdens de marathon van de Olympische Spelen van 2004 werd Vanderlei de Lima, terwijl hij aan kop van de wedstrijd lag, door Neil Horan, een dronken Ierse, uit zijn ambt gezette priester, aangevallen. Ter hoogte van het 35km-punt duwde de Ier hem het publiek in, waardoor hij 15 tot 20 seconden verloor. De priester had op zijn rug een bord met daarop de tekst: "The Grand Prix Priest. Israel Fulfilment of Prophecy Says The Bible. The Second Coming is Near." De Lima had ongeveer 48 seconden voorsprong, die hij verloor aan de Italiaan Stefano Baldini (goud) en de Amerikaan Meb Keflezighi (zilver). Eerder tijdens de wedstrijd was dezelfde Vanderlei de Lima ook al gehinderd door een hond die uit het publiek voor hem sprong.

Lima kreeg naderhand van het IOC de Pierre de Coubertin-medaille uitgereikt voor zijn sportieve gedrag.

Records

Uitslag 

Mannen 42195
Olympische Zomerspelen 2004/marathon mannen